Пичкиря́ево — село в Сасовском районе Рязанской области России. Входит в состав Придорожного сельского поселения.

Географическое положение 
Находится на востоке Рязанской области в 40 км по железной дороге и в 60 км по автодороге от районного центра — города Сасово. Расстояние от Москвы по автодороге — 410 км, по железной дороге — 420 км. Название села — мордовского происхождения. Поселение было основано беглыми и отслужившими солдатами в первой четверти XVII века. В 1925—1928 годах село являлось центром Пичкиряевской волости в составе Мордовских национальных волостей.

Ближайшие населённые пункты:
 село Анаево в 8 км к северо-западу по грунтовой дороге;
 посёлок Дубитель 10 км к востоку по железной (12,5 по асфальтированной) дороге;
 деревня Горбуновка в 4 км к юго-востоку по грунтовой дороге;
 село Боковой Майдан в 5 км к юго-востоку по асфальтированной дороге;
 посёлок Придорожный в 3,5 км к юго-западу по асфальтированной дороге;
 деревня Каменка в 3 км к западу по грунтовой дороге;
 посёлок Кустарёвка в 14 км к северо-западу по железной дороге.

Природа 
Рельеф в районе села холмистый, почвы чернозёмные, дёрново-подзолистые, протекает река Пичкиряс, встречаются заболоченные участки, леса, в основном, смешанные.

Население

Сельское хозяйство и промышленность 
В селе находится кирпичный завод и карьер по добычи глины. Специализация сельского хозяйства — производство зерна, выращиваются пшеница, рожь, ячмень, овес. В 1936 году была создана машинно-тракторная станция (МТС). Ранее работали: леспромхоз, зерноперерабатывающее предприятие, маслодельный цех и хлебопекарня. С начала 90-х годов пришло в упадок скотоводство.

Инфраструктура 
В селе расположена станция Пичкиряево Куйбышевской железной дороги, работает средняя (основная с 2011 г.)общеобразовательная школа, находится отделение Сбербанка России (закрыто в 2013г.) В селе функционирует Храм Николая Чудотворца, имеется освящённый родник, Дом культуры и Вечный огонь (не функционирует), работает пост противопожарной службы, медпункт, магазины и детский сад.

 Транспорт
Пичкиряево является стыковой станцией Московской и Куйбышевской железных дорог на «историческом» направлении Транссибирской магистрали. Имеется пригородное железнодорожное сообщение Пичкиряево — Сасово — Рязань I. Село находится на расстоянии 2 км от федеральной трассы М5 Москва — Челябинск, по которой осуществляется автобусное и автомобильное сообщение с другими населёнными пунктами.

 Связь
В селе функционирует АТС, почтовое отделение, 2 вышки сотовой связи (уверенный приём сигнала от операторов МТС, Билайн, МегаФон, Tele2).

 Улицы (в скобках старые названия)
 Гагарина,
 Грустнева,
 Заводская (Таракановка),
 Леонова,
 Мира,
 Новикова-Прибоя (Поповка),
 Октябрьская,
 Первомайская,
 Почтовая (Горшечная),
 Пролетарская,
 Советская,
 Школьная,
 Молодёжная

Известные пичкиряевцы 
 Мужихов, Николай Васильевич — вице-губернатор Рязанской области

Интересные факты 
 На карте Тамбовского наместничества (издания 1792 г.) село обозначено как "Пичкиряевской Майданъ".

См. также 
 Пичкиряс (река)
 Пичкиряево (станция)

Примечания

Ссылки 
 
 

Населённые пункты Сасовского района